Jakub II. Aragonský ( Jaime II de Aragón,  Chaime II d'Aragón, 10. srpna 1267 Valencie – 5. listopadu 1327 Barcelona) byl král sicilský, aragonský, valencijský a sardinský a také hrabě barcelonský.

Život 
Jakub se narodil jako mladší syn aragonského krále Petra III. a Konstancie, dcery Manfréda Sicilského. Po otcově smrti roku 1285 získal sicilskou korunu a o šest let později po smrti staršího bratra Alfonse království aragonské. Roku 1296 podepsal vyrovnání s Karlem II. v němž se zavázal, že mu postoupí sicilskou korunu. Místo Karla se však na trůn dostal Jakubův mladší bratr Fridrich.

Král zemřel roku 1327 a byl pohřben v cisterciáckém klášteře Santes Creus. Dante Alighieri Jakuba ve své Božské komedii umístil do Očistce.

Vývod z předků

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 
  Genealogie

Aragonští
Aragonští infanti
Aragonští králové
Sicilští králové
Sardinští králové
Valencijští králové
Mallorští králové
Hrabata barcelonská
Katoličtí panovníci
Trubadúři
Narození ve Valencii
Úmrtí v Barceloně
Pohřbení v klášteře Santes Creus
Generální kapitáni Církve
Narození 10. srpna
Narození v roce 1267
Úmrtí 5. listopadu
Úmrtí v roce 1327
Muži
Úmrtí 2. listopadu